Osoby o tym nazwisku:
 Uroš Predić – jugosłowiański malarz
 Uroš Predić – serbski piłkarz